Gosport kan syfta på:

 Gosport District – ett distrikt i Storbritannien
 Gosport – en hamnstad i distriktet Gosport i grevskapet Hampshire
 Gosport, Alabama, USA
 Gosport, Indiana, USA
 Gosport, Test Valley, Hampshire, England